Miasta w USA:
 Thornapple – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Thornapple (ang. Thornapple Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Thornapple (ang. Thornapple Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk